Die Abkürzung QS steht für:
 Qualitätssicherung in Produktion und Dienstleistung
 QS-Prüfzeichen der „QS Qualität und Sicherheit GmbH“, einer Organisation der Lebensmittelwirtschaft
 Querschnittsyndrom, Querschnittlähmung (Medizin)
 Quadratisches Sieb, ein Algorithmus zur Faktorisierung großer natürlicher Zahlen
 Quantified Self (engl.), Selbstvermessungsbewegung 
 Quantum satis (lateinisch für „so viel, dass es genügt“), eine Mengenangabe in der Medizin, der Lebensmittelherstellung und bei Koch-/Backrezepten
 Québec solidaire, eine politische Partei in Kanada
 Quecksilbersäule; siehe Torr
 Queen's Scout, die höchste Jugendauszeichnung der Pfadfinder im Commonwealth
 Quicksort, ein Sortier-Algorithmus
 Quorum sensing, die Fähigkeit von Einzellern, ihre Populationsdichte zu erkennen
 Smart Wings (nach dem IATA-Airline-Code), eine Fluggesellschaft mit Sitz in Prag (Tschechien)

QS steht außerdem für:
 QS, eine Marke der Q.S. Textilhandels, siehe s.Oliver#Geschichte

Abkürzung